Joe King peut désigner :
 Joe King (1883-1951), acteur américain ;
 Joe King (19?-), musicien punk, guitariste et chanteur américain du groupe The Queers ;
 Joe King (1980-), le guitariste du groupe The Fray.
 Joe King, auteur de comic strips

Voir aussi 
 Joe King Carrasco, un guitariste et chanteur américain de musique tex-mex, rock et new-wave